Tlaxcala es el nombre de:

 Tlaxcala, un estado del centro de México.
 Tlaxcala de Xicohténcatl, ciudad capital y municipio del mismo estado.
 Tlaxcala (municipio), municipio en el estado de Tlaxcala.
 Tlaxcala, estado mesoamericana.